Gregor VIII. ist der Name folgender Personen:

 Gregor VIII. (Gegenpapst) († 1137), Gegenpapst von 1118 bis 1121 
 Gregor VIII. (Papst) (~1100–1187), Papst im Jahr 1187